Wells Fargo Tower steht für:

 Wells Fargo Tower (Birmingham), Büroturm in Birmingham, Alabama
 Wells Fargo Tower (Colorado Springs), Bürogebäude in Colorado Springs, Colorado